El término Cannabis puede referirse, en esta enciclopedia:

Por su clasificación científica
 al Cannabis, un género de plantas;
 a la Cannabis sativa, una especie de ese género;
 a la Cannabis sativa sativa, una subespecie;
 a la Cannabis sativa indica, una subespecie;
 a la Cannabis sativa ruderalis, una subespecie;

Según su uso
 a 420 cannabis, término usado por consumidores de marihuana, principalmente en los Estados Unidos;
 a la cannabis, una sustancia psicotrópica obtenida de los extractos de Cannabis sativa;
 al cáñamo industrial, cultivado para el aprovechamiento de productos y materiales extraídos de diferentes variedades de la planta.